Canopus peut désigner :
 Canopus, une étoile également appelée Alpha Carinae,
 Canopus, le nom de la bombe H française  de 2,6 mégatonnes, que l'armée française fit exploser le  dans l'atoll de Fangataufa : voir Essais nucléaires français. C'est le plus puissant essai nucléaire français jamais réalisé. Les États-Unis eux allèrent jusqu'à 15 mégatonnes (Castle Bravo) et les russes 57 mégatonnes (Tsar Bomba).
 Une classe de cuirassés britanniques de la Première Guerre mondiale, la  ;
 Plusieurs navires de la Royal Navy britannique  ;
 Canopus Hill, mont des îles Malouines, nommé d'après le deuxième HMS Canopus.
 Mont Canopus, mont de Tasmanie, il abrite l'observatoire de Canopus Hill.
 Canopus, genre d'insecte, le seule de la famille des Canopidae.

Voir également 
 Canope.